Babs peut être :

Automobile 
 Babs (voiture de record), Chitty Bang  renommée après le décès du comte Zborowski.

Cinéma 
 Babs, film de Edward H. Griffith sorti en 1920 ;
 , film néerlandais d'Irma Achten sorti en 2000.

Météorologie 
 Typhon Babs (1998) de catégorie 4 qui a frappé les Philippines et fait plus de 300 morts.

Patronyme 

 Alice Babs (1924-2014), chanteuse suédoise ;
 Lill-Babs (1938-2018), chanteuse de schlager et actrice suédoise.

Voir aussi